Republic peut désigner :

Musique
 Republic, un album du groupe New Order
 Republic Records, un label de Universal Music Group

Transports
 Republic, paquebot de la White Star Line lancé en 1872
 Republic, paquebot de la White Star Line lancé en 1903, connu pour son naufrage en 1909
 Republic Aviation Company, un avionneur américain

Toponymes 

Plusieurs villes des États-Unis : 
 Republic, ville du Kansas ;
 Republic, ville du Michigan ;
 Republic, ville du Missouri ;
 Republic, ville de l'Ohio ;
 Republic, ville de Pennsylvanie ;
 Republic, ville de Washington.

Voir aussi